Il doppio del torneo di tennis Lagos Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ugo Colombini e Paul Wekesa che hanno battuto in finale Daniel Marco e Clément N'Goran 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Nduka Odizor /  Menno Oosting (semifinali)
 Paul Haarhuis /  Tjerk Bogtstra (quarti di finale)

 Ugo Colombini /  Paul Wekesa (Campioni)
 Mark Keil /  Scott Patridge (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1991